Hrvatska, država
 Nezavisna Država Hrvatska, hrvatska država tijekom Drugog svjetskog rata
 Hrvatska država (Zagreb), dnevnik, izlazio 1917. – 18., izdavač je bila Starčevićeva stranka prava
 Hrvatska država (München), hrvatski emigrantski list
 Hrvatska država, list iz Beča, "slobodna i nezavisna hrv. smotra u hrvatskom izvanokviraškom duhu", koji je izdavao Miho Jerinić